Хунгари — топоним.

 Хунгари — название пос. Гурское до 1972 года.
 Хунгари — название реки Гур до 1972 года.

 Hungary — название Венгрии в некоторых языках, например на английском языке.

См. также 
 Хунгария